La Madrid Challenge by La Vuelta 2015 blev afholdt den 13. september 2015, i Madrid, Spanien. Det fandt sted samme dag som sidste etape af mændenes Vuelta a España 2015, og lå nogle få timer før afslutningen af mændenes løb. Løbet blev af UCI klassificeret som et 1.1 kategori løb. Løbet blev vundet af Shelley Olds (), som vandt over Giorgia Bronzini () og Kirsten Wild ().

Hold 

Landshold
 Portugal
 Spanien

Resultater

Referencer 

Cykelløb i 2015
2015